Pallottini steht für:

 Mitglieder der Pallottiner, einer Gesellschaft apostolischen Lebens der römisch-katholischen Kirche

Pallottini ist der Familienname von:

 Riccardo Pallottini (1908–1982), italienischer Kameramann